Каміяма (Аоморі)
Каміяма (Токушіма)
Каміяма (Хоккайдо)